Dolac je lahko:
 Dolac Na Lašvi (Bosna in Hercegovina)
 Dolac, Bela Palanka (Srbija)
 Dolac, Kraljevo (Srbija)
 Dolac, Novi Pazar (Srbija)
 Dolac (Srbija)
 Dolac, Bosna in Hercegovina
 Dolac, Hrvaška (Hrvaška)
 Dolac, Berane (Črna gora)
 Dolac, Bijelo Polje (Črna gora)